La coscienza di Zeno – romanzo di Italo Svevo
 La coscienza di Zeno – sceneggiato televisivo del 1966
 La coscienza di Zeno – miniserie televisiva del 1988
La Coscienza di Zeno – gruppo musicale